Holcomb (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas 
 Holcomb (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Roscoe Holcomb (Daisy, Kentucky, 1912 - 1981), músic de música popular de les Apalatxes